

Patronyme
 

 Gabriel Mureșan (1982-), footballeur roumain ;
 Gheorghe Mureșan (1971-), joueur de basket-ball roumain ;
 Lucian Mureșan (1931-), haut dignitaire catholique roumain ;
 Siegfried Mureșan (1981-), homme politique roumain, député européen depuis 2014.

Patronyme roumain